Der Graf von Gleichen steht für
Der Graf von Gleichen (Musical), Musical frei nach der Sage vom Grafen zu Gleichen
Der Graf von Gleichen (Sage), Sage vom Grafen zu Gleichen
Der Graf von Gleichen (Drama), Theaterstück von Wilhelm Schmidtbonn